Малая Базанча — река в России, протекает по Таштагольскому району Кемеровской области.

Устье реки находится в 5 км от устья Базанчи по правому берегу. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кондома, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Мундыбаша
Реки Таштагольского района